Доњи Раковац може да се односи на:
 Доњи Раковац (Добој), насеље у граду Добој, Република Српска, БиХ
 Доњи Раковац (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација БиХ, БиХ